Heinrich Seegers ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Seegers (Unternehmer, 1902) (1902–1958), deutscher Unternehmer 
 Heinrich Wilhelm Konrad Seegers (1862–1935), deutscher Webereibesitzer und Politiker